Колхилл (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Лонгфорд (провинция Ленстер).

Примечания 

Населённые пункты графства Лонгфорд